Деди:

 Деди I фон Веттин — граф в Северном Гассегау (Мерзебурга) с ок. 997
 Деди II фон Веттин — граф Айленбурга и гау Сиусули с 1034.
 Деди III (ок. 1130—1190) — маркграф Лужицкий с 1185, граф Веттин (как Деди V), сеньор замка Гройч с 1144, граф Гройча и Рохлица с 1156, граф Айленбурга и маркграф Ландсберга с 1185.
 Деди III фон Веттин — маркграф Лужицкой марки в 1069 году
 Деди IV фон Веттин — граф Веттина ранее 1116, граф Гройча, фогт Наумбурга